Íngrid Martz de la Vega (1979-), est une actrice mexicaine.
 Judy Martz (1943-2017), est une femme politique américaine.
Patronyme germanique